Пола́ — край кожної з половин одягу, що розгортається спереду.
 З-під поли — таємно, незаконно
 Поли вріж та тікай — будь-що, за всяких умов поривай стосунки з ким-небудь недобрим
 Тягти (смикати) за поли кого — настирливо вимагати чогось

Топонім 

  — річка в Росії
 Пола — селище в Росії, у Парфінському районі Новгородської області

Ім'я 
Пола () — жіноче ім'я, англійська форма імені Павла
 Пола Неґрі (1897—1987) — американська акторка польського походження
 Пола Абдул ( 1962) — американська поп-співачка

Інше 
 «Пола» — італійський крейсер, спущений на воду 1932 року

Див. також 
 Полла
 Санта-Пола — муніципалітет в Іспанії
 Поло (значення)
 Пілка
 Криса

Примітки

Посилання